Rwanda Nziza est l'hymne national du Rwanda depuis le . Il a remplacé Rwanda rwacu, alors en usage depuis 1962.

Paroles

Sources 
 Paroles de l'hymne sur Wikisource

Hymne national
Culture rwandaise